Mucilago steht für:
 Mucilago, lateinischer Fachbegriff für Schleim
 Mucilago crustacea, Gattung der Schleimpilze